1966 — одна́ ты́сяча девятьсо́т шестьдеся́т шесть — может означать:

 1966 — натуральное число между 1965 и 1967.
 1966 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1966 — эмиссионная туманность с рассеянным скоплением в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1966 год в литературе

В искусстве 
 1966 год в кино
 1966 год в театре
 1966 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1966 год в музыке

В науке 
 1966 год в науке